Гузе́ев — русская фамилия. 

Известные носители:
 Гузеев, Валентин Васильевич (1936—2015) — доктор химических наук, директор НИИ. 
 Гузеев, Виктор Иванович — советский и российский учёный-станкостроитель, декан механико-технологического ЮУрГУ
 Гузеев, Владимир Тихонович (1931—1985) — ректор Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.
 Гузеев, Вячеслав Валерьянович (род. 1957) — советский и российский учёный, доктор педагогических наук
 Гузеев, Геннадий Григорьевич (род. 1942) — советский и российский учёный-генетик и педиатр, специалист по пренатальной диагностике
 Гузеев, Евгений Фёдорович (род. 1951) — советский и российский дипломат

См. также 
 Гузеева